Die 6. Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen wurde in der Zeit 14. bis 23. Dezember 1986 in Hongkong ausgetragen. Sieger wurde zum ersten Mal China nach einem 2:0-Sieg über Japan.

Modus 
Es gab keine Qualifikationsspiele. Alle sieben gemeldeten Mannschaften nahmen direkt am Turnier teil und wurden auf eine Vierergruppe und eine Dreiergruppe aufgeteilt. Innerhalb der Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und -zweiten erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Statistik auf rsssf.com (engl.)

1986
Asienmeisterschaft der Frauen
Fußball (Hongkong)
Sportveranstaltung in Hongkong